Теодора Палеологина, по съпруг Синадина, е византийска аристократка, племенница на император Михаил VIII Палеолог и сестра на българската царица Смилцена Палеологина. Около 1295 – 1300 г. Теодора Палеологина Синадина основава манастир в Константинопол, посветен на Божията майка. Самата Теодора е авторка на манастирския устав (типик), който е богато украсен с миниатюрни портрети на хора от нейното семейство.

Произход 
Теодора е дъщеря на севастократор Константин и на Ирина Комнина Ласкарина Вранина. Бащата на Теодора е полубрат на император Михаил VIII Палеолог. След ранната смърт на родителите си Теодора, която все още не била омъжена, е поставена под опеката на вуйчо си Михаил. Той решава да омъжи племенницата си за член на влиятелната константинополска фамилия Синадини, като избира за неин съпруг великия стратопедарх Йоан Комнин Ангел Дука Синадин.

Теодора и Йоан Дука имат три деца:
 Ефросина Синадина
 Теодор Синадин
 Йоан Синадин

Малко преди края на живота си Йоан Синадин се замонашва и приема името Йоаким. Известно време след смъртта му, около 1295 – 1300 г. Теодора основава манастир на Св. Богородица Сигурна Надежда (Bebaia Elpis), в който се замонашва под името Теодула. Заедно с нея в монашество постъпва и дъщеря ѝ Ефросина. Точната дата на смъртта на Теодора Палеологина Синадина е неизвестна, но се предполага, че това е станало в основания от нея манастир.

Манастирът 

От съдържанието на написания от Теодора Синадина манастирски устав може да се предположи, че манастирът ѝ се е намирал в квартала Хептаскалон, в югоизточната част на града. Около 1300 г. Теодора създава и устава (типика) на манастира, в който са поместени миниатюрни портрети на нейното семейство. Уставът на Теодора Синадина е отлично запазен и се съхранява в Бодлиевата библиотека.

През 1392 г. манастирът на Теодора Синадина е обновен от друг негов ктитор – Ксения Филантропина, което го спасява от пълна разруха. След смъртта на Ксеня манастирът преминава под покровителството на дъщеря ѝ Евгения Кантакузина Филантропина, във връзка с чиято смърт през 1402 г. за него се споменава за последен път.

Източници 

 

Византийци
Византийски принцеси
Палеолози
Синадини